

Сендув — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Сендув — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства